

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit einem Eintrag einer Person, deren Namen mit den Buchstaben „Lindu“ beginnt.

Lindu 



Lindup 
 Lindup, Mike (* 1959), englischer Keyboarder, Songschreiber und Sänger bei der Pop-Band Level 42